Illa Broughton (Nova Gal·les del Sud), Austràlia
 Illa Broughton (Austràlia Occidental), Austràlia
 Illa Broughton (Colúmbia Britànica), Canadà
North Broughton Island, Colúmbia Britànica, Canadà
 Qikiqtarjuaq (a Nunavut, anteriorment dita Broughton Island), Canadà
 Broughton Island (Nova Zelanda)
 Broughton Island (Georgia), Estats Units

Vegeu també 
 Arxipèlag Broughton, Colúmbia Britànica, Canadà